Motel – hotel znajdujący się w pobliżu szosy
 MOTEL – singel grupy B'z
 Motel – amerykański film z 2007 roku